Лос Парахитос има више значења:

 Лос Парахитос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Парахитос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Парахитос (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Парахитос (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Парахитос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику